2 miejscowości w Polsce:
 Dybki – gajówka w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Brok
 Dybki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka